Gloeophyllum är ett släkte av svampar. Gloeophyllum ingår i familjen Gloeophyllaceae, ordningen Gloeophyllales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gloeophyllum